Пе́три Тсу́тсунен (; ) — финский кёрлингист.

В составе мужской сборной Финляндии участник  (заняли девятое место) и пяти  (лучший результат — седьмое место в ). Пятикратный . В составе смешанной сборной ветеранов Финляндии участник двух  (лучший результат — шестое место в ), двукратный .

Достижения 
 : золото (1985, 1986, 1987, 1988), серебро (1984, 2008).
 : золото (2006, 2007), бронза (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Petri Tsutsunen — jussiupn.kapsi.fi
 Curling — jussiupn.kapsi.fi
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу